Серге́й Серге́евич Иса́ков ( — ) — капитан лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.

Родился в Ницце. Сын камер-юнкера Сергея Николаевича Исакова (1859—1946) и жены его Людмилы Яковлевны Тарновской (1873—1913). Внук генерала от инфантерии Н. В. Исакова.

Образование получил в Александровском лицее, курса которого не окончил, приняв участие в Первой мировой войне. По окончании ускоренного курса Пажеского корпуса 1 февраля 1916 года выпущен был прапорщиком в лейб-гвардии 4-й стрелковый полк. Произведен в подпоручики 21 октября 1916 года. Приказом армии и флоту от 4 марта 1917 года удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени

Произведен в поручики 28 апреля 1917 года, в штабс-капитаны — 10 июня того же года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России. Летом 1919 года капитан Исаков — командир роты в батальоне лейб-гвардии 4-го стрелкового полка в Сводно-гвардейском полку, а затем в Сводно-стрелковом гвардейском батальоне. Убит 2 октября 1919 года в боях под Киевом. Был похоронен в Покровском монастыре.

Был женат на графине Любови Владимировне Мусиной-Пушкиной (1897—1938), дочери графа В. А. Мусина-Пушкина. Их сын, Сергей Сергеевич Исаков—младший (1919—2006), в 1944 году женился в Вене на графине Ирине Николаевне Мусиной-Пушкиной (1920—2010). В 1949 году супруги переехали в Монтерей (США); в браке родились сын Сергей и дочь Елизавета.

Предки

Примечания

Источники 
 Русский Инвалид, № 103. — 4-го мая 1917 г.
 Киевлянин, № 37. — 8-го октября 1919 г. — С. 1.
 Киевлянин, № 38. — 9-го октября 1919 г. — С. 1.
 Малороссийский родословник. Т. 5. Вып. 1. — К., 1996. — С. 43.
 Волков С. В. Офицеры российской гвардии: опыт мартиролога. — М.: «Русский путь», 2002.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Родившиеся в Ницце
Выпускники Пажеского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Погибшие в Гражданскую войну в России
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса